L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Leander Paes et Radek Štěpánek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Stanislas Wawrinka,  mondial, Robin Söderling () et Mikhail Youzhny () déclarent forfait avant le tournoi.

Pendant le tournoi 
Le Chilien Fernando González dispute le dernier match de sa carrière contre Nicolas Mahut. Il avait en effet annoncé que le tournoi de Miami serait l'ultime tournoi de sa carrière.

Les deux finalistes d'Indian Wells, Roger Federer et John Isner, sont éliminés dès le .

Roger Federer s'incline pour la troisième fois seulement en 24 confrontations face à Andy Roddick, après 16 victoires consécutives sur le circuit et 3 tournois remportés cette année. C'est sa première défaite depuis 77 matchs contre un joueur hors du top 20.

L'Argentin Juan Mónaco atteint les demi-finales après sa victoire sur Mardy Fish. C'est seulement la  de sa carrière qu'il atteint le dernier carré d'un Masters 1000.

Rafael Nadal déclare forfait peu avant sa demi-finale l'opposant à Andy Murray pour une blessure au genou gauche, contractée la quinzaine précédente lors d'Indian Wells. C'est seulement la  que l'Espagnol déclare forfait en carrière (hors abandons pendant la rencontre), après Estoril en 2004.

Andy Murray, qui bénéficie des forfaits de Milos Raonic au  puis de Rafael Nadal en demi-finale, ne joue que 3 matchs pour atteindre la finale, contre 5 habituellement.

Lauréats 
Le tenant du titre Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Leander Paes et Radek Štěpánek remportent leur  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2012) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Sport en Floride en 2012
Tennis masculin en 2012
Tennis en mars 2012
Tennis en avril 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Compétition de tennis à Miami
Sport aux États-Unis en mars 2012
Sport aux États-Unis en avril 2012